Rayleigh kan syfta på:

 Rayleigh, Essex, stad i Essex, England, Storbritannien

Personer
John Strutt, 3:e baron Rayleigh (1842–1919), brittisk fysiker 
Robert Strutt, 4:e baron Rayleigh (1875–1947), brittisk fysiker

Se även
Rayleigh-spridning
 Rayleigh–Riabouchinskys paradox